Соревнования по бегу на 800 метров у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Милане прошли 6—7 марта 1982 года во Дворце спорта «Сан-Сиро».

Действующей зимней чемпионкой Европы в беге на 800 метров являлась Хильдегард Улльрих из ГДР.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WB — Высшее мировое достижение | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 2 забегах вышли 10 легкоатлеток.

Финал 
Финал в беге на 800 метров у женщин состоялся 7 марта 1982 года. Дойна Мелинте из Румынии стала чемпионкой Европы с новым рекордом соревнований и национальным рекордом — 2.00,39.

Примечания

Ссылки 
 

бег